

Geografia
 Villa Cadorin Soldi – villa veneta del comune di San Fior, provincia di Treviso

Persone
 Ettore Cadorin (1876-1952) – scultore italiano naturalizzato statunitense
 Giuseppe Cadorin (1792-1851) – abate e storico italiano
 Guido Cadorin (1892-1976) – pittore italiano
 Luigi Cadorin (1895-1940) – militare italiano medaglia d'oro al valor militare
 Ludovico Cadorin (1824-1892) – architetto italiano
 Mattia Cadorin, noto anche come Bolnetta – incisore italiano del XVII secolo
 Serge Cadorin (1961-2007) – calciatore belga